Mirovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Mirovo, un village de l'obchtina d'Ikhtiman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Mirovo, un village de l'obchtina de Bratya Daskalovi, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Mirovo, un village de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo;
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Mirovo, un village de la municipalité de Boljevac, situé dans le district de Zaječar.